En la serie animada Ben 10, Materia Gris, es un Galvan del planeta Galvan Prime. Es uno de los diez aliens iniciales, en la presentación de la serie ocupa el lugar número tres; cuenta con la voz de Richard Steven Horvitz en la serie y con la de Carlos Alazraqui en la película live action (reparto original); Su primera aparición fue en Aprendiendo a ser Héroe.

Características y uso 

Materia Gris es un alien de cabeza grande y cuerpo pequeño, sus ojos son circulares y con una línea horizontal, este pestañea hacia los costados, sus brazos se enanchan desde sus codos hacia sus manos, con dedos delgados tanto manos como pies.
Al usar a Materia Gris, Ben se beneficia de la inteligencia de este. Como cualquier Galvan, Ben puede comprender el propósito de la mayoría de los dispositivos después de que de un vistazo y puede operar cualquier dispositivo que sea de su tamaño. Ben se sorprende a menudo por lo que sabe cuándo usa esta forma, y no lo comprende siempre cuando es Ben.

Ben lo usa casi siempre para construir armas, mejorar o reparar las que ya existen, muchas veces lo que repara lo echa a perder ya que no compativilizan la tecnología de la tierra con el conocimiento de este alien. Otras veces lo usa para entrar en lugares pequeños o escapar sin ser visto.

Además Siempre que Ben se va a transformar en Cuatrobrazos se transforma en Materia Gris y deja en desventaja a Ben para la Batalla

En el cap. Gwen 10 cuando Gwen tiene el omnitrix se transforma en este alien.

En Ben 10 carrera contra el tiempo Ben se transforma en este alien.

Omnitrix: En la espalda.

Apariciones

Ben 10 

 Su primera aparición en la serie fue en Aprendiendo a ser Héroe abriendo cajas de cereal.
 El Episodio Un Pequeño Problema fue especialmente dedicado a él y no apareciendo ningún otro alien.

Películas 

 En Ben 10: El secreto del Omnitrix, Ben se transforma erróneamente en este alien luego del inicio del modo de autodestrucción
 En Ben 10: Carrera Contra el Tiempo, Ben erróneamente se transforma en este(queriendo ser Cuatrobrazos) Jugándoles una broma a Cash y Jt, modificando los aparatos de la tienda para que los atacaran.

Curiosidades 

 se piensa que este es el primer alien en el omnitrix ya que Azmuth pudo agregar su ADN primero.
 Este alien Pestañea hacia los costados
 Este Alien ha aparecido en todas las películas de la Serie Ben 10

Ventajas y desventajas 

Habilidades
 Multiplica por 1000 la inteligencia de Ben.
 Puede responder rápidamente a su ambiente
 Puede pasar a través de espacios increíblemente minúsculos
 Tiene una piel fangosa que se pega a las paredes, permitiendo subir casi cualquier superficie
 Puede saltar bastante alto a pesar de su tamaño
 Tiene dientes agudos y serrados
 Tiene las ventajas de cualquier animal pequeño; puede ser fuerte en proporción con su tamaño, sobrevivir las caídas de una gran altura relativa debido a su peso corporal bajo, y sigue siendo activo en ambientes bajos del oxígeno puesto que su cuerpo requiere poco aire
 Conocimiento intuitivo para la invención de artefactos de todo tipo.

Debilidades
 El tamaño pequeño de Materia Gris lo hace débil físicamente.
 A diferencia de los demás alienígenas, Materia Gris no puede ser utilizado para el combate.
 Materia Gris es a menudo el resultado de una transformación accidental, dejando generalmente a Ben en una situación desfavorable.

Referencias 
 

Personajes de Ben 10